Ilijić je srpsko i hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Omišlju, Zagrebu, Rijeci, Banjolu i u Turjacima.

Osobe s prezimenom Ilijić 
Alen Ilijić (rođ. 1975.), srpski skladatelj
Đuraš Ilijić (1326. – 1362.), srpski čelnik
Stjepko Ilijić (1864. – 1933.), hrvatski književnik i prevoditelj
Verka Škurla-Ilijić (1891. – 1971.), hrvatska književnica, publicistica, prevoditeljica i novinarka
Zvonimir Ilijić ( r.1950.), hrvatski tv, filmski i kazališni redatelj

Izvori 

Hrvatska prezimena
Srpska prezimena